Македонско царство може бити:

 историографски назив за античко царство Александра Македонског
 историографски назив за средњовековно Самуилово царство

Види још 
 Македонци (вишезначна одредница)
 Македонија (вишезначна одредница)